Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948'''.

Dobitniki medalj

1948
Športi Zimskih olimpijskih iger 1948